Maihofer ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Maihofer (* 1953), deutsche Soziologin
 Werner Maihofer (1918–2009), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker (FDP)